

Niemcy 

 Oderwald – grzbiet
 Oderwald – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wolfenbüttel